Michel Girouard  (1944-2021) est un journaliste québécois.
Michel Girouard est un avocat et juge canadien qui a démissionné de son poste de juge après plus de 8 ans de procédures en destitution.